Die Wahl zum Schwedischen Reichstag 1991 fand am 15. September 1991 statt.

Wahlergebnis

Nach der Wahl  
Die vier Mitte-rechts-Parteien hatten zusammen 171 Reichstags-Sitze, die beiden Linksparteien hatten zusammen 154. 175 Stimmen waren für eine Mehrheit erforderlich. Die erst am 4. Februar 1991 gegründete Partei Ny Demokrati hatte 25 Sitze. Sie enthielt sich bei der Wahl des Ministerpräsidenten und ermöglichte damit die Wahl von Carl Bildt. Dieser bildete eine Minderheitsregierung. 
Die Legislaturperiode 1991 bis 1994 war die letzte dreijährige Legislaturperiode; seitdem wird der Reichstag jeweils für vier Jahre gewählt (Kapitel 3 § 3 der Verfassung von Schweden).

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Schwedischen Reichstags

Siehe auch 
 Politisches System Schwedens

Einzelnachweise 

1991
Schweden Reichstag
Schwedische Geschichte (20. Jahrhundert)